Alcetas I da Macedônia — rei de c. 576 a.C. – 547 a.C.
 Alcetas II da Macedónia — irmão de Pérdicas II da Macedônia, assassinado pelo sobrinho Arquelau I da Macedônia
 Alcetas I do Epiro — bisavô de Pirro
 Alcetas II do Epiro — neto do anterior e tio de Pirro
 Alcetas (irmão de Pérdicas) — assassinou Cinane

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história